NAG steht für:
 N-Acetylglucosamin, ein Monosaccharid und ein Derivat der D-Glucose
 Nagriamel, Partei in Vanuatu, siehe Parlament von Vanuatu
 Naval Astronautics Group 
 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz in Österreich
 Notaufnahmegesetz, ein ehemaliges bundesdeutsches Gesetz
 Numerical Algorithms Group, Oxford, siehe NAG Numerical Libraries
 Nürnberger Astronomische Gesellschaft e. V. (bis April 2021 Vorläuferorganisation der Astronomische Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg e. V., AGN)

N.A.G. steht für:
 Nationale Automobil-Gesellschaft, ehemalige deutsche Automobilmarke, bis 1915 Neue Automobil-Gesellschaft genannt

Nag ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Nag (1893–1975), norwegischer Ruderer
 Martin Nag (1927–2015), norwegischer Literaturhistoriker, Autor und Übersetzer
 Mita Nag (* 1969), indische Sitaristin
 Theodor Nag (1890–1959), norwegischer Ruderer
 Torfinn Nag (* 1956), norwegischer Schauspieler und Regisseur

nag steht für:
 Nagamesisch (ISO-639-3-Code), eine der assamesischbasierten Kreolsprachen, Verkehrssprache der Naga (Volk) im Nordosten des indischen Subkontinents 

n.a.g. steht für:
 nicht anderweitig genannt, im Zusammenhang mit der Beschreibung von Gefahrstoffen 

Abkürzung